Чемпионат Польши 1969 — 26-е первенство, которое проходило с 9 по 26 февраля в Люблине.

Таблица

Ссылки 
 XXVI Szachowe Mistrzostwa Polski Lublin 1969
 26. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1969 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам